Суперкопа де Еспаня 2013 е 30-о издание на Суперкопа де Еспаня, което се изиграва в две срещи на разменено гостуване, проведени на 21 и 28 август 2013 г. Отборите спорещи за трофея са Атлетико Мадрид, спечелил Купата на краля през сезон 2012/13 и Барселона, завършил на първо място в Примера дивисион през сезон 2012/13.

Витрина на двубоите

Първи мач

Втори мач

Вижте също 
 Примера дивисион 2012/13
 Купа на краля през сезон 2012/13

Източници 

Сезон 2013/14 във футбола
2013
Спорт в Барселона
ФК Атлетико Мадрид
ФК Барселона